Girvin bezeichnet:

 Girvin (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Steven M. Girvin (* 1950), US-amerikanischer Physiker